

Voornamen 
Lena kan als voornaam verwijzen naar:
 de volgende meisjesnamen
 Helena (voornaam)
 Magdalena (voornaam)
 of naar de jongensnaam
 Leonard (voornaam)

Geografie 
 Lena (Asturië), een gemeente in de Spaanse provincie Asturië
 Lena (departement), een departement van Burkina Faso
 Lena (rivier), een rivier in Rusland
 Lena (Noorwegen), een plaats in de gemeente Østre Toten in Noorwegen
 A-360 (Rusland), ook wel Lena genoemd, een Russische weg tussen Zuid-Siberië en Jakoetsk

Verenigde Staten:
 Lena (Illinois), een plaats in de staat Illinois
 Lena (Mississippi), een plaats in de staat Mississippi
 Lena (Wisconsin), een plaats in de staat Wisconsin
 Mount Lena, een plaats in de staat Maryland

Overig 
 Lena, winnares van het Eurovisiesongfestival 2010
 Lena (single), een single van 2 Belgen
 Lena (2001), Spaanse film uit 2001, geregisseerd door Gonzalo Tapia
 Lena (2011), Nederlandse film uit 2011